Чемерис — прізвище, що походить від української назви етногрупи гірських марійців, що переселилися в українські воєводства Речі Посполитої у 1527 р., а також протягом 40 років череміських воєн (Див. Українські чемериси).

 Чемерис Анатолій Олексійович (нар. 1957) — український економіст, кандидат економічних наук.
 Чемерис Андрій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чемерис Валентин Лукич (нар. 1936) — український письменник.
 Чемерис Володимир Володимирович (нар. 1962) — член Правління Української Гельсинської Спілки.
 Чемерис Лідія Андріївна (* 1930) — заслужений вчитель УРСР, відмінник народної освіти УРСР.
 Чемерис Роман Мар'янович (нар. 1956) — український шахіст, тренер.
 Чемерис Сергій Дмитрович (нар. 1990) — український легкоатлет-багатоборець, чемпіон України.
 Чемерис Тарас Юрійович (1987) — український футболіст, футзаліст та полісмен.

Українські прізвища